Anthony hace referencia a varios artículos:

Significa según varios autores “Digno de alabanza”
Véase:

Antroponimia
 Variantes: Antonio, Antonny, Antonius, Anto, Antonino, Antho, Tano, Tonini, Tony, Toni, Tonius.

Lugares en Estados Unidos 
 Anthony (Kansas), ciudad en el condado de Harper.
 Anthony (Nuevo México), lugar designado por el censo en el condado de Doña Ana.
 Anthony (Texas), pueblo en el condado de El Paso.
 Municipio de Anthony (condado de Lycoming, Pensilvania)
 Municipio de Anthony (condado de Montour, Pensilvania)

Arte 
 Antony (teatro), obra de teatro de Alejandro Dumas.